Борис Владимирович Верховский (—23 июля 1939) — ларинголог, директор Московского женского медицинского института, .

Биография 
Сын инженера путей сообщения. Среднее образование получил в Новочеркасской и 2-й Санкт-Петербургской гимназиях. В 1882 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1884 году поступил на старший подготовительный курс Военно-медицинской академии. В 1888 году окончил академию — первым, с награждением премией Буша и занесением имени на мраморную доску. Оставлен при академии для усовершенствования; занимал должность ординатора Академической терапевтической клиники С. П. Боткина. В 1891 году защитил диссертацию на степень доктора медицины «Процесс восстановления в слюнной подчелюстной железе собаки» и был отправлен на стажировку в Германию.

С 1896 года он — приват-доцент Военно-медицинской академии. С 1900 года, по приглашению Д. О. Отта — преподаватель болезней уха, горла, носа в Женском медицинском институте; в 1907 году он стал ординарным профессором и возглавил кафедру ларингологии и отиатрии. С 1911 года неоднократно выбирался директором института.

Оставаясь директором при советской власти политикой её по отношению к высшей школе он был недоволен; особенно его возмущал декрет 2 августа 1918 года, согласно которому отменялись вступительные испытания. В письме народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому Верховский указывал, что «Россия нуждается в увеличении числа врачей, но именно врачей. Врачей научно образованных, получивших законченную вполне основательную теоретическую подготовку…». В конце концов, в 1920 году Верховский подал прошение об отставке, но продолжал работать в институте. Лишь в декабре 1930 года он по состоянию здоровья покинул 1-й Ленинградский медицинский институт. В 1931 году его пригласили в Ленинградский НИИ по болезням уха, горла, носа и речи на должность научного консультанта.

Умер 23 июля 1939 года; похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Награды 
К 1915 году имел следующие награды:
 орден Св. Станислава 3-й ст. (1901)
 орден Св. Анны 2-й ст. (1909)
 орден Св. Владимира 4-й ст. (1914)

Источники

Ссылки 
 Фотографии ЦГАК Санкт-Петербурга

Медики по алфавиту
Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Руководители Санкт-Петербургского медицинского университета
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище